Постнов — русская фамилия, женская форма Постнова. Известные носители:

 Постнов, Алексей Алексеевич (1915—2013) — советский военный деятель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Постнов, Анатолий Васильевич (1946—2013) — певец, заслуженный артист РСФСР (1980).
 Постнов, Василий Васильевич (1962—2009) — советский и таджикский футболист.
 Постнов, Вилен Петрович (1936—2012) — российский архитектор, академик РААСН.
 Постнов, Константин Александрович (род. 1959) — советский и российский астрофизик, профессор МГУ, директор ГАИШ.

 Постнова, Людмила Григорьевна (род. 1984) — российская гандболистка.